Sturm und Drang steht für: 

 Sturm und Drang, Strömung der deutschen Literatur in der Epoche der Aufklärung
 Sturm und Drang (Schauspiel), Schauspiel von Friedrich Maximilian Klinger (1777)
 Sturm und Drang (Band), finnische Rockband
 VII: Sturm und Drang, Studioalbum der Band Lamb of God (2015)